Оле́г Никола́евич Шела́ев  (; ) — украинский футболист, полузащитник. Сыграл 412 матчей в чемпионате Украины

Биография

Клубная карьера 

Воспитанник СДЮШОР «Заря». Некоторое время учился в Харьковском институте физкультуры и был в составе одной из резервных команд «Металлиста», которая выступала в чемпионате Харьковской области. Не получив возможности в полной мере проявить себя на футбольном поле, Шелаев принял приглашение команды высшей лиги — луганской «Зари». В конце ноября 1993 года полузащитник сыграл первую игру за «Зарю». В этом сезоне он провёл всего 8 матчей, но в течение следующих 2 лет стал футболистом основного состава. В высшей лиге дебютировал 20 ноября 1993 г. («Заря» — «Нива» (Винница) — 0:1). Впоследствии московский концерн МАЛС прекратил финансировать команду и в сезоне 1995/96 луганчане покинули Высшую лигу, заняв последнее место.

Шелаев перешёл в «Шахтёр», вместе с которым стал обладателем Кубка Украины 1997. В Донецке опорный полузащитник не сумел пробиться в основной состав и клуб отдал его в аренду — сначала в днепропетровский «Днепр», который сезоне 1998/99 боролся за то, чтобы остаться в Высшей лиге, а впоследствии — в донецкий «Металлург», который тогда возглавлял Семён Альтман.

После окончания аренды Шелаева пригласили играть в «Днепр». Евгений Кучеревский собрал коллектив, который боролся за бронзовые медали чемпионата Украины и играл в еврокубках. Некоторое время Кучеревскому помогал Вадим Тищенко — бывший футболист «Днепра», который играл на месте опорного полузащитника. Шелаеву, как он сам признает, очень помогли советы и опыт Тищенко.

Не найдя общего языка с новым главным тренером Владимиром Бессоновым, в зимнее межсезонье 2008/09 перешёл на правах аренды в криворожский «Кривбасс». На момент ухода был рекордсменом по наибольшему количеству сыгранных игр в составе «Днепра» в рамках чемпионата Украины — 209 матчей.

10 июля 2009 года подписал двухлетний контракт с харьковским «Металлистом». Свой первый гол за «Металлист» забил в Кубке Украины 22 сентября 2010 года в игре против киевского «Арсенала». Но это не спасло «Металлист» от вылета из Кубка Украины. 20 октября 2012 года сыграл 400-й матч в чемпионате Украины, став вторым футболистом, достигшим этого рубежа (первым был Александр Чижевский).

В июле 2013 года прошёл предсезонную подготовку в составе первой команды «Металлиста» на летних сборах в Австрии и был заявлен на сезон 2013/14, по окончании которого завершил выступления. По окончании карьеры играл на любительском уровне. 18 августа 2021 года подписал контракт с командой второй лиги «Волчанск», которую возглавляет напарник Олега в харьковском «Металлисте» Андрей Березовчук.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Украины провел 36 матчей, забил 1 гол. Дебютировал 28 апреля 2004 года в матче Украина — Словакия (1:1). Вместе со сборной Украины он сыграл на чемпионате мира в Германии.

Достижения 
 Четвертьфиналист чемпионата мира 2006
 Серебряный призёр чемпионата Украины (3): 1996/97, 1997/98, 2012/13
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (4): 2000/01, 2003/04, 2009/10, 2010/11, 2011/12
 Обладатель Кубка Украины (1): 1996/97
 Финалист Кубка Украины (1): 2003/04
 Второй футболист, сыгравший 400 матчей в чемпионате Украины (после Александра Чижевского).

Награды 
 Кавалер Ордена «За мужество» III степени.

Статистика 

 ''данные на 10 мая 2012

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Днепр-2»
Игроки ФК «Днепр-3»
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Волчанск»